Джон Тарди (родился 15 марта 1968) — американский вокалист, который в первую очередь известен своей работой с дэт-метал-группой Obituary.

С 1997 по 2002, когда группа разделилась, Джон работал в компьютерной компании. С разделением группы часто связывают именно его.

Обладает очень низким уникальным гроулингом, который стал «визитной карточкой» Obituary. Вокал Джона Тарди не является по-настоящему «рычащим» — Джон поет, скорее, «осипшим» голосом, словно ругается с палубы своей шхуны старый пират. Его манера чем-то напоминает Чака Шульдинера из группы Death. Но, в любом случае, среди фанатов дэт-метала голос Тарди является одним из самых узнаваемых. Шарма этому человеку добавляет и его манера поведения во время живых концертов. Вся группа Obituary, выступая живьем, ведет себя достаточно экспрессивно, но Джон Тарди — в особенности. Он словно бы перевоплощается в настоящего монстра.

Примечания 

Рок-музыканты США
Obituary
Хеви-метал-вокалисты США